Chrisje Comvalius – attore olandese
 Ivenzo Comvalius – calciatore surinamese, centrocampista
 Rudolf Bernhard William Comvalius – politico e docente surinamese
 Sylvano Comvalius – calciatore olandese, attaccante